Elenco delle giocatrici convocate per il campionato mondiale di calcio femminile 2007.

Gruppo A

Selezionatore:  Silvia Neid

Selezionatore:  José Carlos Borello

Selezionatore:  Hope Powell

Selezionatore:  Hiroshi Ohashi

Gruppo B

Selezionatore:  Kim Kwang-min

Selezionatore:  Ntiero Effiom

Selezionatore:  Thomas Dennerby

Selezionatore:  Greg Ryan

Gruppo C

Selezionatore:  Tom Sermanni

Selezionatore:  Even Pellerud

Selezionatore:  Isaac Paha

Selezionatore:  Bjarne Berntsen

Gruppo D

Selezionatore:  Jorge Barcellos

Selezionatore:  Marika Domanski-Lyfors

Selezionatore:  Kenneth Heiner-Møller

Selezionatore:  John Herdman

Collegamenti esterni 
 

Campionato mondiale di calcio femminile 2007